Herm (en grec antic Ἕρμος, en llatí Hermus), era, segons la mitologia grega, un oceànit fill d'Oceà i Tetis, i germà de les Oceànides.

És el déu del riu Herm (actualment Gediz), a la regió Egea d'Anatòlia, a l'actual Turquia.

Segons Estrabó, les ciutats dels eolis que es van establir a l'Eòlida es trobaven entre el Golf d'Edremit i la desembocadura de l'Herm. Van poblar com a colons el territori entre els rius Herm i Bakir Çay (antigament Caico, pel nom d'un fill d'Hermes que s'hi va llençar).

A la planúria de l'Herm hi va haver una batalla entre el sàtrapa Tisafernes i Agesilau II, rei d'Esparta. Agesilau va vèncer la cavalleria i la infanteria perses.

Referències 

Déus fluvials de la mitologia grega